R40 oder R 40 steht für:
 Chlormethan, ein farbloses, schwach süßlich riechendes, gesundheitsschädliches und leicht brennbares Gas, das auch als Kältemittel eingesetzt werden könnte
 Gefahrensatz R 40: „Verdacht auf krebserzeugende Wirkung“
 Zahlenreihe aus der Renard-Serie
 R40 (Jordanien), Fernstraße in Jordanien
 Arbeits- und Umgangsbezeichnung für die elektronische Datenverarbeitungsanlage EC 1040

R-40 steht für:
 Renault R-40, Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg
 Wympel R-40, sowjetische Luft-Luft-Rakete

R40